Ма́рко Леонарди (; род. 14 ноября 1971, Мельбурн) — итальянский актёр.

Биография 
Марко Леонарди родился в Австралии в семье итальянцев. В возрасте четырёх лет вместе с семьей переехал в Италию.

Начал сниматься в кино в 1986 году. Известность получил в 1988 году после выхода фильма «Новый кинотеатр «Парадизо»».

В 2000 году получил главную роль в фильме «От заката до рассвета 3: Дочь палача».

За свою карьеру сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах.

Личная жизнь 
С 1991 по 1999 год встречался с партнёршей по фильму «Как вода для шоколада» Луми Кавазос. Затем некоторое время встречался с Ребеккой Гейхарт.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания